

Данішево — село в гміні Бульково Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Данішево — село в гміні Жекунь Остроленцького повіту Мазовецького воєводства